

Codici 
 sch – codice ISO 639-3 della lingua sakachep

Mineralogia 
 Sch – abbreviazione di scheelite

Musica 
 SCH – rapper francese

Note